Anenský vrch je označení pro více lokalit, mimo jiné:

 Anenský vrch (Hrubý Jeseník) – vrchol v Hrubém Jeseníku
Anenský vrch (Libavá) – vrchol v Oderských vrších
Anenský vrch (Orlické hory) – vrchol v Orlických horách
 Anenský vrch (přírodní památka) – přírodní památka v Mikulově v CHKO Pálava
 Anenský vrch (Šluknovská pahorkatina) – vrchol ve Šluknovské pahorkatině.